Die Abkürzung ZDS steht für:

 Zenith Data Systems, ein ehemaliger Computerhersteller, davon abgeleitet:
 einen englischen, nach dieser Firma benannten Fußballpokalwettbewerb, ehemals Full Members Cup 
 Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung zur Übertragung von Steuerbefehlen an eine Lokomotive, siehe Wendezugsteuerung
 Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe, Bundesverband der am Seegüterumschlag in den deutschen Seehäfen beteiligten Betriebe
 Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, Gewerkschaftlicher Fachverband für Schornsteinfeger
 Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V., Solingen
 Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e.V., Bonn Fachverband in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter

 
ZDS